|}Die Bahnstrecke Pisa–Rom ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn in Italien. Sie wird von den Ferrovie dello Stato (FS) betrieben.

Geografische Lage 

Die Bahnstrecke führt entlang des Tyrrhenischen Meers. Von Pisa führte sie entlang der Etruskischen Riviera durch die Maremma, an den Tolfabergen vorbei ins Tibertal. Sie durchquert dabei die Regionen Toskana und Latium und verbindet neben Rom und Pisa die Provinzhauptstädte Livorno, Grosseto sowie die wichtige Hafenstadt Civitavecchia.

Betrieb 
Früher war sie die Hauptstrecke von Turin und Genua nach Rom, heute wird sie von den Fernverkehrszügen über Florenz umfahren. Jedoch gibt es heute noch InterCity- und Eurostar-Italia-Verbindungen via Pisa und Grosseto.

Zwischenfälle 
Am 27. August 1921 kollidierte ein Personenzug aus Ladispoli kurz vor Rom mit einer rangierenden Lokomotive. 29 Menschen starben bei diesem Unfall.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke PisaRom
Bahnstrecke im Latium
Bahnstrecke in der Toskana